Lipari může být:

V geografii 
Lipari (ostrov) – ostrov v Tyrhénském moři

Liparské ostrovy, zkráceně Lipary, italsky isole Eolie –  sopečné souostroví v Tyrhénském moři

Lipari (obec), italsky comune di Lipari – obec, která zahrnuje území a obyvatelstvo šesti ze sedmi Liparských ostrovů

Lipari (město) –  město a přístav na stejnojmenném ostrově, správní středisko comune di Lipari

Podobné názvy v botanice 
Liparia –  rod rostlin z čeledi bobovitých

Liparis loeselii –  latinské pojmenování vytrvalé orchideje hlízovce Loeselova